МСК:
 МСК (система единиц измерения) — система единиц измерения, в которой основными единицами являются метр, секунда и кандела.
 МСК, MSK — московское время, время часовой зоны, в которой расположена столица России, город Москва.
 МСК — Межведомственный стратиграфический комитет России.
 Местная система координат — общегосударственная геодезическая система координат.
 MSK-64 — шкала интенсивности землетрясения Медведева — Шпонхойера — Карника.
 МСК — мезенхимальные стволовые клетки (см. Стволовые клетки#Мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки).

Примечания